Черка́сский райо́н () — административная единица на востоке Черкасской области Украины. Административный центр — город Черкассы.

География 
Площадь — 6878 км². По территории района протекают реки Днепр, Ирдынь, Ирдынька, Тясмин. На территории района расположено Ирдынское болото.

История 
Район образован в УССР в 1923 году.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
Черкасского района,
Городищенского района (его часть — Городищенская городская и Млиевская сельская общины)
Каменского района,
Каневского района,
Корсунь-Шевченковского района (частично),
Смелянского района,
Чигиринского района,
 а также городов областного значения Черкассы, Канев и Смела.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 602,6 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 73 883 человека, из них городского населения — 762 человека (пгт Ирдынь), сельского — 73 121 человек.

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 26 территориальных общин (громад), в том числе 7 городских и 19 сельских общин (в скобках — их административные центры):
Городские:
 Черкасская городская община (город Черкассы),
 Городищенская городская община (город Городище),
 Каменская городская община (город Каменка),
 Каневская городская община (город Канев),
 Корсунь-Шевченковская городская община (город Корсунь-Шевченковский),
 Смелянская городская община (город Смела),
 Чигиринская городская община (город Чигирин);
Сельские:
 Балаклейская сельская община (село Балаклея),
 Березняковская сельская община (село Березняки),
 Белозорская сельская община (село Белозорье),
 Бобрицкая сельская община (село Бобрица),
 Будищенская сельская община (село Будище),
 Леськовская сельская община (село Леськи),
 Леплявская сельская община (село Лепляво),
 Медведевская сельская община (село Медведевка),
 Михайловская сельская община (село Михайловка),
 Млиевская сельская община (село Млиев),
 Мошновская сельская община (село Мошны),
 Набутовская сельская община (село Набутов),
 Ротмистровская сельская община (село Ротмистровка),
 Русскополянская сельская община (село Русская Поляна),
 Сагуновская сельская община (село Сагуновка),
 Степанецкая сельская община (село Степанцы),
 Степанковская сельская община (село Степанки),
 Терновская сельская община (село Терновка),
 Червонослободская сельская община (село Червоная Слобода).

Археология 

 У села Межирич находится  охотников на мамонтов позднего палеолита. На одном из бивней мамонта с Межиричской стоянки изображена примитивная схема местности, состоящая из семи рядов изображений. Возможно, это самая древняя карта, найденная на территории Украины
 Мартыновский клад
 Городище лука-райковецкой культуры Монастырёк объединяется в одну группу с древлянскими памятниками Житомирского Полесья и гибнет в X веке синхронно с древлянским Искоростенем. Найденные на городище Монастырёк и в курганах Гнёздова луннические височные кольца «нитранского типа» свидетельствуют о знакомстве днепровских мастеров с великоморавской ювелирной традицией
 В Бабичах в средневековых захоронениях со снаряжением всадников найдены изделия субботцевского типа
 Трахтемировское городище

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины